Henry Charles Carey (1793-1879), economista statunitense
Henry Carey (drammaturgo) (1687-1743), drammaturgo e scrittore di testi per canzoni
Henry Carey, I barone Hunsdon (1525/1526-1596), politico, generale e potenziale figlio illegittimo di Enrico VIII d'Inghilterra
Henry Carey, primo conte di Dover
Henry Carey, secondo conte di Monmouth